Gracilinanus agilis — espécie de marsupial do gênero Gracilinano
 Gracilinanus microtarsus — espécie de marsupial do gênero Gracilinano